L'International Raiffeisen Grand Prix 2004 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 24ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 17 al 23 maggio 2004.

Campioni

Singolare 

 Filippo Volandri ha battuto in finale  Xavier Malisse 6-1, 6-4

Doppio 

 Mariano Hood /  Petr Pála hanno battuto in finale  Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl 3–6, 7–5, 6–4

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2004
ATP Tour 2004